Mescha steht für
Mescha (Moab), König der Moabiter um 850 v. Chr.
Mescha, verschiedene biblische Orte und Personen

Mescha (russ. ) heißen folgende Flüsse
die Mescha (Düna), Nebenfluss der Düna (Westlichen Dwina) in Russland
die Mescha (Unscha), Nebenfluss der Unscha in Russland

Siehe auch:
Mjoscha
 Meža